

Località

 Southport – quartiere di Gold Coast, Queensland

 Southport – città del Merseyside

 Southport – città della Contea di Brunswick, Carolina del Nord
 Southport – census-designated place della Contea di Fairfield, Connecticut
 Southport – città della Contea di Marion, Indiana
 Southport – città della Contea di Lincoln, Maine
 Southport – città della Contea di Chemung, New York